Vălcineț, comune della Moldavia nel distretto di Călărași
 Vălcineț, comune della Moldavia nel distretto di Ocnița